Love Me Back peut désigner:

 Love Me Back, une chanson de Kumi Kōda
 Love Me Back, une chanson de Can Bonomo